Andy Considine – calciatore scozzese
 Paddy Considine – attore, sceneggiatore, regista e musicista britannico
 Sean Considine – ex giocatore di football americano statunitense
 Tim Considine – attore e fotografo statunitense